Aso eller Asō kan syfta på:

Efternamn
 är ett japanskt efternamn.
Taro Aso (1940-), Japans premiärminister 2008-2009, deltog i skytte vid OS 1976
 Asō Takeharu (1899–1993), en japansk längdåkare

Geografi

Italien  

 Fiume Aso, vattendrag,

Japan  

 Aso, vulkan, Kumamoto prefektur, 
 Aso, Kumamoto, stad, Kumamoto prefektur,